Рома́н Плато́нович Бойль (Боиль) ( — ) — русский вице-адмирал.

Биография 
Роман Бойль родился в Ревеле в семье морского офицера Платона Алексеевича Бойля. Получив образование в Морском кадетском корпусе, Боиль в 1811 году был произведен в чин мичмана и назначен в 36-й флотский экипаж. Служил сначала на фрегате «Эммануил», а потом на кораблях «Благодать» и «Юпитер» под командой своего отца — капитан-командора П. А. Бойля. В 1812 году был отправлен в Англию для соединения с английским флотом. В 1813 году участвовал в блокаде голландских берегов. В 1814 году дважды участвовал в десанте на голландском острове Норд-Белент. Вернувшись на родину, Боиль был назначен флаг-офицером вице-адмирала Р. В. Кроуна, а в 1816 году произведен в чин лейтенанта и назначен адъютантом своего дяди контр-адмирала А. А. Огильви.

В 1817 году Бойль был командирован на фрегате «Патрикий» в Испанию, откуда, по передаче фрегата испанскому правительству, вернулся в Кронштадт. В 1819 году Боиль был зачислен в полярную экспедицию под командой капитан-лейтенанта Васильева и оставался в плавании по Ледовитому океану до 1822 года. За участие в этой экспедиции Боиль был награждён орденом Св. Владимира 4-й степени и в 26 ноября 1826 года был награждён орденом Св. Георгия 4-й степени за проведение 18 морских кампаний (№ 3781 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова). Во время этого плавания Боиль подробно описал один мыс в Бобровом море, названный его именем.

В 1823—1824 годах Боиль плавал в практической эскадре под начальством капитан-командора М. И. Ратманова. В 1826 году был произведен в чин капитан-лейтенанта. В 1827 году назначен командиром 24-пушечного фрегата «Помощный», на котором в 1828 году принимал участие в блокаде Дарданелл. В 1829 году переведен на фрегат «Александра», и в скором времени был назначен его командиром. В 1830 году вернулся на этом фрегате из Средиземного моря и за усердную службу произведен императором Николаем I, посетившим фрегат, в чин капитана 2-го ранга и переведён в 15-й флотский экипаж. В 1831 году Боиль назначен командиром корабля «Император Александр I» и переведен в 14-й флотский экипаж. В 1834 году произведен в чин капитана 1-го ранга. 19 марта 1842 года произведен в чин контр-адмирала и назначен командиром 3-й бригады 3-й флотской дивизии. В 1845 году он был награждён орденом Св. Владимира 3-й степени, а 26 ноября 1847 года — орденом Св. Станислава 1-й степени.

В 1849 году Боиль был вынужден оставить службу на море вследствие расстроившегося здоровья и перейти на береговую службу, которую он начал, получив должность члена общего присутствия Морского интендантства.

Архангельский губернатор 
22 марта 1850 года он уже получил новое назначение в Архангельск, исправляющим должность главного командира Архангельского порта и архангельского военного губернатора, с управлением и гражданской частью. В этом же году, для ознакомления с вверенной его управлению областью, Боиль предпринял трудную поездку по восточной части Архангельской губернии. Одетый в самоедское платье, на самоедских санях, запряженных оленями, он объехал Пинежский и Мезенский уезды и побывал в самых отдаленных местах по Печоре, на берегу Ледовитого океана, в Усть-Сысольске, Ижме и Пустозерске, посетил даже чумы самоедов.

В июне того же года Бойль решил обозреть и западную часть губернии, но ненастная погода расстроила его планы: он вытерпел несколько бурь в Белом море и принужден был вернуться в Архангельск. 8 апреля 1851 года он был произведен в чин вице-адмирала. В 1853 году Бойль выхлопотал себе право на вооружение Архангельского порта, а когда разрыв с державами совершился и губерния была объявлена на военном положении, Боиль, облеченный властью командира отдельного корпуса, с такой осторожностью и уменьем взялся за дело защиты Северного края от неприятеля, что тот ни разу не осмелился сделать открытого нападения на русский порт. 11 апреля 1854 года Боиль был награждён орденом Св. Анны 1-й степени. В декабре этого же года он явился в Санкт-Петербург по делам обороны Архангельска и тотчас по приезде, с обычной своей неутомимостью и энергией, принялся за хлопоты. Но на этот раз смерть пресекла начатое им дело.

Семья 
Был женат на Варваре Александровне Огильви, в браке имел 8 сыновей и 1 дочь. Один сын, предположительно, умер в детском возрасте, остальные семеро служили во флоте. Как минимум, четверо внуков также были русскими морскими офицерами.
Сыновья:
 Бойль Василий Романович (1828 - 26.5.1877) – капитан 2-го ранга (31.3.1874).
 Бойль Константин Романович (1833 – после 1882) – капитан 2-го ранга (1.1.1878), командир парохода «Рюрик» (1871-1880).
 Бойль Роман Романович (4.4.1836 – 2.2.1901) – контр-адмирал (23.12.1885), командир корвета «Баян» (1874-1881).
 Бойль Александр Романович (20.4.1838 - 7.6.1901) – капитан 1-го ранга (3.4.1889), командир парусно-винтовой шхуны «Полярная звезда» (1880-1985) и монитора «Перун» (1886-1888).
 Бойль Платон Романович (8.6.1841 – 23.11.1889) – капитан 1-го ранга (20.11.1889), командир канонерской лодки «Гроза» (1881-1884), парохода «Владимир» (1886) и клипера «Пластун».
 Бойль Георгий (Егор) Романович (29.7.1842 – 17.9.1901) – капитан 1-го ранга (5.3.1890), командир винтовой шхуны «Полярная звезда» (1886-1887) и монитора «Ураган» (1888-1890).
 Бойль Алексей Романович (13.7.1846 – 18.3.1897) – капитан 1-го ранга (1.1.1892), старший помощник командира Владивостокского порта, командир канонерских лодок «Соболь» (1879-1885) и «Бобр» (1888-1891), 14-го флотского экипажа (с 20.8.1895).
Дочь:
 Шишмарева Анна Романовна (р. 28.2.1831)

Источники 
  Т. 3. — С. 169—170

Литература 
 
 
 
 Романов В., Корякин В. Династия под Андреевским флагом. // Морской сборник. — 2006. — № 8. — С. 82—86.

Вице-адмиралы (Российская империя)
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Архангельские губернаторы